Soloi (Cyprus), een stadskoninkrijk en stad op Cyprus in de oudheid;
Soloi (Cilicia), een stad in Cilicië in de oudheid, later hersticht als Pompeiopolis;
Soli, een 10e-eeuwse naam voor Tuzla, een stad in Bosnië en Herzegovina;
Solo, in muziek een muzieksectie waar een heel onderdeel van een muzikaal ensemble hetzelfde tegelijkertijd speelt. Vergelijk met Solo (muziek).